Jason Rogers (atleet) - atleet uit Saint Kitts en Nevis
 Jason Rogers (schermer) - Amerikaans schermer
 Jason Rogers (basketballer) - Amerikaans basketballer